

Patronyme
 Haydee Tamara Bunke Bider, (1937-1967), était une révolutionnaire communiste argentine d'origine allemande.
 Julie Hélène Bider (1894-1919), actrice suisse.
 Oskar Bider, (1891-1919), fut un pionnier de l'aviation suisse.

Homonymie
Homonymie de patronyme